Верон () — испанская фамилия. Известные носители:

 Верон, Гонсало (род. 1989) — аргентинский футболист, нападающий.
 Верон, Дарио (род. 1979) — парагвайский футболист.
 Верон, Хуан Рамон (род. 1944) — аргентинский футболист 1960—1970-х годов.
 Верон, Хуан Себастьян (род. 1975) — аргентинский футболист 1990—2000-х годов, сын Хуана Рамона.
 Верон — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.

См. также 
 Bugatti Veyron